

Noms de famille 

 Boris Dron (1988 - ), coureur cycliste professionnel belge ;
 Dominique Dron (1960 - ), haute fonctionnaire française et ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure ;
 Gaston Dron (1924-2008),  coureur cycliste français  médaillé aux Jeux olympiques d'été de 1948 ;
 Gustave Dron (1856-1930), médecin et homme politique français sous la troisième République ;

Toponymes 
 CH dron, station de la ligne 2 du métro de Lille Métropole située à Tourcoing ;
 Hôpital Gustave Dron, hôpital de Tourcoing dans le département du Nord ;